Comic Con steht für bestimmte Comicmessen:
 Comic Con Experience, Brasilien
 Comic Con Germany, Deutschland
 German Comic Con, Deutschland
 London Film and Comic Con
 Austria Comic Con, Wels 
 Vienna Comic Con, Wien
 San Diego Comic-Con International, USA